Jacob de Jong (stationschef), ivm. een justitiële dwaling
Jacob de Jong (gouverneur van Ambon)